Parrilla puede referirse a:

una parrilla, una rejilla para asar o tostar alimentos;
el asado, plato elaborado a base de carne asada a las brasas sobre una rejilla
una rejilla que sostiene el combustible sólido en un horno o 
la parrilla de salida de un circuito de carreras;
la parrilla de programación, término referido a la distribución de programas de televisión o radio a lo largo del día y la semana;
la calandra, rejilla ubicada en la parte delantera de un vehículo para proteger el radiador y el motor.
el portaequipajes, un sistema de barras transversales o longitudinales sobre el techo de un vehículo para llevar carga.
el nombre común de la planta Bryonia dioica;
el nombre común de la planta Clematis vitalba;
el nombre común de la planta ''Rubus caesius;Villa Parrilla''', comunidad del estado de Tabasco, México.
 Parrilla de Jerez, guitarrista flamenco